Zoologische Sammlung bezeichnet

 Zoologische Sammlung (Martin-Luther-Universität) in Halle (Saale)
 Centrum_für_Naturkunde#Zoologische_Sammlung in Hamburg
 Zoologische Sammlung (Alfred Hart Everett)  
 Zoologische Staatssammlung München 
 Zoologische Sammlung Rostock